

Inaba est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède générelement le prénom (ou le nom d'artiste).

 clan Inaba, clan féodal japonais ;
 Inaba Yoshimichi (1515-1589), ou Inaba Ittetsu, samouraï de l'époque Sengoku, au Japon ;
 Inaba Masanari (1571-1628), samouraï de l'époque Azuchi Momoyama, au Japon ;
 Inaba Masakatsu (1597-1634), daimyō du domaine d'Odawara, au Japon ;
 Inaba Masanori (1623-1696), daimyō du domaine d'Odawara, au Japon ;
 Inaba Masayasu (1640-1684), hatamoto et daimyō du domaine d'Aono, au Japon ;
 Inaba Masamichi (1640-1716), daimyō du clan Inaba, au Japon ;
 Inaba Masaaki (1723-1793), daimyō du domaine de Tateyama, au Japon ;
 Inaba Masanobu (1749-1806), daimyō du clan Inaba, au Japon ;
 Inaba Masatake (1769-1840), daimyō du domaine de Tateyama, au Japon ;
 Inaba Masami (1815-1879), daimyō du domaine de Tateyama, au Japon ;
 Inaba Masakuni (1834-1898), daimyō du clan Inaba, au Japon ;
 Inaba Masayoshi (1848-1902), dernier daimyō du domaine de Tateyama, au Japon ;
 Iwakichi Inaba (1876-1940), historien japonais, spécialiste de la Chine ;
 Inaba Masao (1908-1973), officier japonais, actif durant la Seconde Guerre mondiale.
 Yoshio Inaba (1920-1998), acteur japonais ;
 Inaba Haruo (1931-), artiste peintre japonais ;
 Mayumi Inaba (1950-2014), poétesse et femme de lettres japonaise ;
 Kayo Inaba (1950-), immunologue japonaise ;
 Koshi Inaba (1964-), compositeur et parolier japonais, chanteur du groupe de rock B'z ;
 Carrie Ann Inaba (1968–), actrice, danseuse et chorégraphe américaine ;
 Atsushi Inaba (1971-), créateur de jeu vidéo japonais ;
 Atsuko Inaba (1974-), ex-idole japonaise de J-pop ;
 Daiki Inaba (1988-), catcheur japonais ;
 Akira Inaba (1988-), joueur professionnel japonais de shōgi.

Architecture 
 Inaba-jinja, sanctuaire shinto situé au pied du mont Kinka, à Gifu, au Japon

Entités géographiques 
 Province d'Inaba, ancienne province du Japon
 Inaba-juku, quatrième des anciennes neuf shukuba (stations) du Minoji

Voies routières 
 Inaba Kaidō, kaidō, ancienne route construite à l'époque d'Edo et reliant Himeji et Tottori

Transports 
 Super Inaba, train exploité par la compagnie JR West, qui relie Okayama à Tottori, au Japon